Філін — російське прізвище.

 Філін Єгор Ігорович (1987) — білоруський хокеїст, нападник.
 Філін Микола Андрійович (1951) — український футбольний тренер.
 Філін Тимофій Ігорович (1984) — білоруський хокеїст, нападник.
 Філін Федот Петрович (1908—1982) — російський мовознавець-славіст, директор Інституту російської мови АН СРСР.

російські прізвища